Een Archeologisch Informatiepunt, kortweg AIP, is een klein bezoekerscentrum waar informatie wordt verschaft over het landschap en haar geschiedenis. Dit wordt gedaan in de vorm van een expositie, een DVD en een themaboek. Daarnaast loopt er vanaf elk AIP een fietsroute zodat bezoekers de geschiedenis van het landschap zelf kunnen ervaren. De AIP's worden sinds 2006 ontwikkeld in de kuststreek van de provincie Groningen. Momenteel zijn er vijf Archeologische Informatiepunten met elk een eigen thema. 

 AIP Fivelboezem: in het dorpshuis in Zeerijp. Het biedt haar bezoekers een expositie over de rivier de Fivel, en over de baksteenindustrie vanaf de vroege Middeleeuwen tot begin 20e eeuw. 
 AIP Hoogeland: in het oude schoolgebouw van het Openluchtmuseum Hoogeland te Warffum, met informatie over de ontwikkeling van het kwelderlandschap. 
 AIP Oost-Fivelingo: in de Mariakapel van de Nicolaïkerk in Appingedam, met als thema 'Water en waterbeheer’. 
 AIP Middag-Humsterland: in museum Wierdenland in Ezinge.  Het thema van dit AIP is de wordingsgeschiedenis van de landschappen Middag en Humsterland en de rol van de Lauwerszee en het Reitdiep daarin. 
 AIP Dollardboezem: in culturele pleisterplaats De Oude Remise in Bad Nieuweschans. Thema’s van dit AIP zijn onder andere de veengebieden, het verdronken dorp Houwingaham, en kerken, kloosters en boerderijen. Voor dit laatste, internationale AIP is samengewerkt met het Duitse ‘Ostfriesische Landschaft’.

Externe links 
 AIP-website Provincie Groningen

Geschiedenis van Groningen (provincie)
Cultuur in Groningen (provincie)